Bisset ist der Familienname folgender Personen:
 Andrew Bisset (1953–2006), australischer Musikerzieher und Autor
 Baldred Bisset (~1260–1311?), schottischer Rechtsgelehrter und Diplomat
 Catriona Bisset (* 1994), australische Leichtathletin
 Jacqueline Bisset (* 1944), englische Schauspielerin
 James Bisset (1843–1911), britischer Botaniker
 Sonia Bisset (* 1971), kubanische Speerwerferin
 Stan Bisset (1912–2010), australischer Rugbyspieler
 Walter Bisset († 1251), schottischer Adliger

Bisset steht für:
 Bisset (Uhren), ein Hersteller hochwertiger Armbanduhren

Siehe auch:
 Bissett
 Bicet